Прамайяский язык (прамайянский язык) — гипотетический общий предок 30 современных майяских языков, а также классического языка майя, которым записаны кодексы майя.


Фонология 
Реконструкция Кэмпбелла и Кауфмана:

Пять гласных звуков: a, e, i, o, u, каждый из которых может быть долгим и кратким.

Фонетические законы 
Ниже приведены , произошедшие с потомками прамайяского языка. Одно и то же изменение могло произойти в нескольких языках. Серый фон означает отсутствие изменений.

Развитие 
Палатализированные взрывные согласные  и  не сохранились ни в одном из языков-потомков. В разных ветвях семьи они претерпели различные изменения, которые позволяют их реконструировать. В восточной ветви (чольско-цельтальские, канхобаль-чухские) они превратились в  и ; в мамских — в  и ; в юкатекстких и киче — в  и .

В языках западной надветви звук  превратился в , а в киче-мамской (восточной) надветви — в  (мамский язык) и  (киче и покомский).

Заднеязычный носовой звук *  стал  в восточной надветви,  в канхобальских, чольском и юкатекском, сохранившись в оригинальной форме только в чухском и попти. В уастекском * превратился в .

Изменения звука  связаны с его местом в слове. В некоторых позициях он исчез, а предыдущий гласный звук получил долготу. В других языках он заменился , , ,  или пропал совсем. Прамайяские  и  сохранились только в киче-мамской надветви и канхобальских языках, в остальных они перешли в  и , соответственно.

В мамских произошла цепь превращений * → , * → , * → , * → .

В многосложных словах в какчикельском и цутухильском языках конечные * и * перешли соответственно в  и .

Уастекские — единственная группа языков, где * перешёл в . Уастекский — единственный из майяских, имеющий огублённую заднеязчную фонему , но она появилась после колонизации. Если сравнить уастекские тексты, составленные до и после пришествия испанцев, можно увидеть, что эта фонема развилась из кластера  и огублённого гласного с полугласным. К примеру, слово «гриф» произносится в современном уастекском как , а раньше записывалось как «cuyx» и произносилось .

Во всех юкатекских прамайяский * превратилс в  в конце слова.

В нескольких языках, в частности, чольских и юкатекских, краткий  перешёл в .

Во всех чольских долгие гласные  и  перешли в  и  соответственно.

Различение долготы гласных утеряно в канхобаль-чухских (кроме мочо и акатекского), какчикельских и чольских. В некоторых долгота гласных превратилась в оппозицию  и «ненапряжённых» гласных, позже исчезнувшей для большинства звуков, однако какчикельский язык сохраняет централизованный ненапряжённый шваподобный гласный, произошедший от прамайяского . В юкатекском и успантекском, а также в одном из цоцильских диалектов, появились высокий и низкий тоны, представляющие собой рефлексы долготы гласных и звуков  и .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Праязыки
Майяские языки